Überdeckung  steht für:

 Überdeckung (Mathematik), ein mathematischer Begriff der Topologie
 Gute Überdeckung, Hilfsmittel in der Topologie von Mannigfaltigkeiten
 Kanonische Überdeckung, ein Begriff aus der Informatik
 das Problem der exakten Überdeckung in der Kombinatorik
 die Mächtigkeit des über einem Tunnel auflastenden Gesteins
 die notwendige Überdeckung von Luftbildern für die Kartenherstellung, siehe Bildüberdeckung 
 ein Maß für die Überlappung von Dachziegeln
 Kostenüberdeckung, ein Begriff aus der betriebswirtschaftlichen Kalkulation
 in der Bautechnik: Betondeckung, der Abstand zwischen der Oberfläche des Betons und dessen Bewehrungsstahl
 Überdeckung (Schach), ein strategisches Konzept im Schachspiel
 die Anzahl der gleichzeitig im Eingriff befindlichen Zähne zweier Zahnräder

Uberdeckung